Vinagrera o vinagreras puede referirse a:

Botánica 

 Alnus glutinosa, también conocida como aliso.
 Berberis, también conocida como agracejo.
 Berberis vulgaris.
 Mandragora autumnalis
 Oxalis acetosella
 Rumex acetosa, también conocida como acedera.
 Rumex bucephalophorus.
 Rumex conglomeratus
 Rumex crispus.
 Rumex lunaria
 Rumex induratus
 Rumex pulcher.
 Rumex scutatus.
 Sedum sediforme
 Vitis vinifera.

Otros usos 
 Un recipiente para contener vinagre.